Barsacq est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
Une famille française du théâtre, du cinéma et des lettres
 André Barsacq (1909-1973), metteur en scène, réalisateur, décorateur, scénographe, dramaturge et directeur de théâtre français
 Léon Barsacq (1906-1969), décorateur et costumier français, frère d'André
 Yves Barsacq (1931-2015), comédien français, fils de Léon
 Alain Alexis Barsacq (né en 1936), metteur en scène, décorateur, scénographe et directeur de théâtre français, fils d'André
 Élisabeth Alain (1937-1974), comédienne de théâtre, fille d'André
 Stéphane Barsacq (né en 1972), écrivain et éditeur, petit-fils d'André
Autre personnalité
 Claire Barsacq (née en 1980), journaliste et animatrice de télévision française

Patronyme français